Il nome Aderbale, italianizzazione di un nome punico  'drb cl (presso gli autori latini Adherbal), è stato assunto da diversi personaggi storici:

 Aderbale – un re di Numidia, figlio di Micipsa
 Aderbale – principe di Numidia, probabilmente figlio di Gauda
 Aderbale – capitano cartaginese che assediò a Tunisi l'esercito di Agatocle di Siracusa
 Aderbale – ammiraglio cartaginese vincitore della battaglia di Drepanon